Ross, Skye and Inverness West steht für:

 Ross, Skye and Inverness West (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 Ross, Skye and Inverness West (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus